Леза
 Леза (итал. Lesa) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.
 Леза — Реза, в мифологии бантуязычных народов тропической Африки громовник, божество дождя.